12 де Октубре има више значења:

 12 де Октубре (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 12 де Октубре (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 12 де Октубре, Бреча 124 ентре Сур 86 и Сур 88 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 12 де Октубре, Бреча 126 ентре Сур 85 и Сур 88 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику